Desa Pesantren kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pesantren (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,62, long 109,42), 
 Desa Pesantren (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,24, long 109,73), 
 Desa Pesantren (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,19, long 110,03), 
 Desa Pesantren (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,82, long 109,51), 
 Desa Pesantren (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar